

Persone 
 Alessandro Piccolomini (1508-1578) astronomo, scrittore, filosofo, e drammaturgo
 Alfonso Piccolomini governatore di Siena dal 1528 al 1530 e dal 1531 al 1541
 Alfonso Piccolomini Todeschini (1558-1591), duca di Montemarciano, capitano di ventura e bandito
 Celio Piccolomini (1609-1681), cardinale italiano
 Enea Piccolomini (1844-1910), docente e filologo italiano
 Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), papa con il nome di Pio II
 Enea Silvio Piccolomini (1640-1689) – generale italiano che combatté nell'esercito asburgico
 Francesco Bandini Piccolomini (1500-1588), arcivescovo italiano
 Francesco Piccolomini (1523-1607), filosofo italiano
 Francesco Piccolomini (1582-1651), gesuita italiano
 Francesco Piccolomini (... – 1622), vescovo italiano
 Francesco Todeschini Piccolomini (1439-1503), papa con il nome di Pio III
 Giacomo Piccolomini (1795-1861), cardinale della Chiesa cattolica
 Giovanni Piccolomini (1475-1537), cardinale e arcivescovo di Siena
 Marietta Piccolomini (1834-1899), un soprano italiano
 Niccolò Piccolomini (... – 1467), arcivescovo della Chiesa cattolica
 Ottavio Piccolomini, condottiero della cavalleria imperiale durante la guerra dei Trent'anni, duca di Amalfi (Pisa 1600-Vienna 1656)

Altro
 Piccolomini, antica casata toscana

Pagine correlate 
 Castello Piccolomini